{{Infobox - tenisový turnaj
 | název = Tashkent Open 
 | rok = 2009 
 | datum=21.–27. září 2009
| ročník=11.
| místo=Taškent
| povrch=tvrdý
| rozpočet=220 000 $
| champws= Šachar Pe'erová
| champwd= Olga Govorcova /  Taťána Puček
}}

Tenisový turnaj WTA Tashkent Open 2009''' se konal ve dnech 21.–27. září v Taškentu, hlavním městě Uzbekistánu, venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk pro dvouhru 
 Pavouk pro čtyřhru 
WTA Tour 2009
Tashkent Open